Rossi är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Al Rossi
 Aldo Rossi
 Alexander Rossi
 Andrea Rossi (italiensk innovatör)
 Antonio Rossi

 Bruno Rossi, italiensk fysiker

 Carlo Rossi

 Dante Rossi
 Delio Rossi

 Ernesto Rossi

 Francesca Rossi
 Francis Rossi (född 1949), brittisk sångare

 Gino Rossi
 Giovanni Antonio de Rossi
 Giovanni Battista de' Rossi
 Giuseppe Rossi (född 1987), italiensk fotbollsspelare

 Jessica Rossi (född 1992), italiensk sportskytt

 Karim Rossi

 Louis Rossi
 Luca Scribani Rossi
 Lukas Rossi

 Marco Rossi
 Mariana Rossi
 Markku Rossi
 Matti Rossi
 Milo Rossi 

 Paolo Rossi (född 1956), italiensk fotbollsspelare
 Pellegrino Rossi (1787–1848), italiensk statsman

 Reino Rossi (1919–1985), en finländsk bank- och industriman
 Riccardo Dei Rossi

 Salamone Rossi
 Sebastiano Rossi (född 1964), italiensk fotbollsspelare

 Theo Rossi
 Tino Rossi (1907–1983), fransk sångare
 Tullio Rossi

 Valentino Rossi (född 1979), italiensk roadracingförare

Italienska efternamn